Een civiele procedure, een boek uit 1995 van de Amerikaanse schrijver Jonathan Harr
A Civil Action (film), Amerikaanse verfilming van het boek uit 1998 onder regie van Steven Zaillian